Сенчин, Роман Валерьевич (род. 1971) — российский прозаик, литературный критик, вокалист группы «Гаражная мелодика».

 Сенчина, Людмила Петровна (1950—2018) — советская и российская певица и актриса.